Elite peut désigner :
 L'élite, groupe de la population qui a une place en haut d'une hiérarchie ;
 Élite, une série télévisée espagnole diffusée sur Netflix ;
 Elite Model Management, une agence de mannequins organisant l'Elite Model Look ;
 Elite Systems, une entreprise d'édition de jeux vidéo britannique ;
 Elite, un jeu vidéo de 1984 ;
 Elite, une série de livres consacrée à l’histoire militaire publiée par Osprey Publishing.
 Elite, entreprise de lits et de matelas suisse.
 Elite, une police typographique.
 Elite, un personnage de comics créé par Joe Kelly.